Орест — герой давньогрецьких епічних переказів.
 Орест (ім'я)

 Василашко Орест Степанович (*25.08.1955, с. Топорівці Новоселицького району Чернівецької області) — режисер. Директор Чернівецького обласного театру ляльок. Заслужений працівник культури України (2009). Лауреат обласної літературно-мистецької премії ім. Сидора Воробкевича (2008). Голова обкому профспілки працівників культури Чернівецької області. Нагороджений знаком ВЦРПС «За досягнення у самодіяльному мистецтві».

 Криворучко Орест Іванович (*09.05.1942, м. Чернівці) — український графік. Член Спілки художників України (1977). Заслужений художник України (2005). Закінчив Чернівецьке художньо-ремісниче училище № 5 (1959), Московське вище художньо-промислове училище (1972). Працює в галузі станкової та промислової графіки, книжкового оформлення, театрального плаката. Автор 460 екслібрисів і графічних мініатюр. Лауреат літературно-мистецьких премії ім. Героя Радянського Союзу Кузьми Галкіна (1977), ім. Сидора Воробкевича (1994). Нагороджений медаллю «На славу Чернівців».

 Князький Орест (*26.01.1944, с. Карапчів Вижницького району Чернівецької області) — поет, медик, педагог. Один із засновників Верховинського товариства української мови ім. Т. Г. Шевченка «Гомін Карпат». Автор поетичних збірок «Оминути не смій» (1988), «Непроминуща таїна» і «Любовна лірика» (1994), «Таємниця спалаху» (1998). Номінант енциклопедичного видання «Літературно-мистецька Вижниччина». — Вижниця: Черемош, 2001. С. 85-86. — ISBN 966-9539-1-3.

 Курик Орест Миколайович (*07.06.1933, м. Вашківці, тепер Вижницького району Чернівецької облаті — + р. см. невід.)- український журналіст, публіцист. Член Спілки журналістів України. Закінчив філологічний факультет Чернівецького держуніверситету. Працював на творчих посадах у Вижницькій районній газеті «Радянська Верховина», спеціальним кореспондентом газети «Вечорниці». Жив у м. Вижниця.

 Масикевич Орест (*09.08.1911, с. Неполоківці, тепер Кіцманського району Чернівецької області −08.10.1980, м. Буфтя, Румунія, похований у Бухаресті) — письменник, перекладач, громадський діяч. У 1930 р. закінчив факультет філософії та соціології університету в Чернівцях. Під час німецької окупації України у 1941–1942 рр. очолював уряд міста Миколаєва. У 1949–1955 рр. пребував у спецтаборах Озерлагу. Після звільнення жив і працював у різних містах Румунії. Автор поетичних збірок: «Пісня пісень» (1934), «Поеми світання» (1935), «На місячних перехрестях» (1971), «Буреквіти» (1979), книги новел «Наші весни»… Перекладав румунською мовою твори І. Франка, П. Тичини, О. Гончара, В. Чумака…

 Проданюк Орест Васильович (*30.10.1934, с. Шипинці, тепер Кіцманського району Чернівецької області — 20.01.2009, м. Чернівці)- публіцист, літератор, громадсько-політичний діяч. Закінчив філологічний факультет Чернівецького держуніверситету (1968), відділення журналістики ВПШ ЦК КПУ у Києві. Працював заступником редактора Кіцманської районної газети «Радянське життя», завідувачем сектора преси, телебачення і радіо в Чернівцях, заступником завідувача ідеологічного відділу Чернівецького обкому КПУ, головним редактором газети «Вечорниці». Автор новел, нарисів, які вийшли друком у видавництві «Карпати». Співавтор історико-краєзнавчого видання «Буковина». Член Спілки журналістів України.

 Руснак Орест Манолійович (*27.07,1895,с. Дубівці, тепер Кіцманського району Чернівецької області, — 23.01.1960, м. Мюнхен) — український оперний співак (тенор). Навчався у Чернівецькій учительській семінарії. Протягом 1919–1924 рр. — стедент Празької консеваторії. Був солістом оперних театрів у Кенігсберзі, Хемніці, Граці, Мюнхені. У 1929–1930 рр. виступав з концертами в Україні: Київ, Харків, Одеса, Запоряжжя, Дніпропетровськ, у 1941–1944 рр.- у Львові. У 1926 р. дав кілька концертів у Чернівцях. Ім'я «Буковинського Карузо» занесено на «Алею зірок» у Чернівцях.